Eulonchopria är ett släkte av bin. Eulonchopria ingår i familjen korttungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korttungebin
Eulonchopria